Jméno a příjmení Jiří Mayer má více významných nositelů:

 Jiří Mayer (spisovatel) – český právník a spisovatel
 Jiří Mayer (lékař) – český lékař, hematoonkolog, děkan Lékařské fakulty  Masarykovy univerzity